Консоласан ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Итажуба. Население составляет 1692 человека на 2006 год. Занимает площадь 85,936 км². Плотность населения — 19,7 чел./км².

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 5.580.549,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.292,36 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,703 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс